Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Onny Parun 6-1, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1974